Édison Pinto da Silva, (13 de março de 1941- Rio de Janeiro) também conhecido como Caboré é um cantor e compositor brasileiro.

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)